Лисы:
 Лисы — самцы лисиц — групп млекопитающих семейства псовые.
 Лисы (или настоящие лисы) — триба млекопитающих, группа родов, близких к роду лисиц.
 «Лисы» — американская молодёжная драма 1980 года.
 Лисы — прозвище футбольного клуба "Лестер Сити"

См. также 
 Стальные лисы
 Хитрые Лисы